Aspö distrikt kan syfta på:

Aspö distrikt, Blekinge
Aspö distrikt, Södermanland

Se även
Aspö församling
Aspö socken